Bertil Svensson kan syfta på:

 Bertil Svensson (född 1933), TV-producent och programledare
 Bertil Svensson (målare) (1916–1993)
 Bertil Svensson (konstnär) (1924–2012)
 Bertil Svensson (skulptör) (1929–2012)

Se även 
 Bertil Herlow Svensson (1929–2012), skulptör